forrás, halmazállapot-változás
 forrás, a víz felbukkanása a talajból
 forrás, számviteli fogalom
 forrás, mint információforrás, valamely ismeret, információ eredete
 elsődleges forrás
 másodlagos forrás
 harmadlagos forrás
 történeti forrás
Művészet
 A forrás (1949), King Vidor filmje
 A forrás (2006), Darren Aronofsky filmje
 Forrás könyvsorozat (1961-), romániai magyar könyvsorozat
 Forrás-nemzedék, a Forrás könyvsorozathoz kapcsolódó író generációk
Folyóiratok
 Forrás (1929–1930), irodalmi folyóirat
 Forrás (1943–1944), irodalmi és kritikai folyóirat
 Forrás  (1969-), szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat